Raymond Giroux peut désigner :
 Raymond Giroux (1976-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Raymond Giroux, journaliste québécois.